Open Your Heart signifie ouvre ton cœur et peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Europe présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Madonna présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Gilbert Montagné sortie en 1990 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de CB Milton présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur le jeu vidéo Sonic Adventure sorti en 1998 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Birgitta Haukdal représentant l'Islande à l'Eurovision 2003 ;
 , chanson d'Anggun présente sur l'album  sorti le , bande son du film  ;
 , chanson de Yuki Kajiura présente sur l'album  sorti le , et sur l'anime  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Axwell et de Dirty South présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi